Монгё () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Сент-Савин. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10248.

Коммуна расположена приблизительно в 135 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 9 км к западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 404 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 271 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 198 были экономически активными, 73 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 198 активных работали 191 человек (97 мужчин и 94 женщины), безработных было 7 (3 мужчины и 4 женщины). Среди 73 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Памятник истории с 1938 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об